Хмелевой — посёлок в Икрянинском районе Астраханской области России. Входит в состав Оранжерейнинского сельсовета.

История

География 
Посёлок находится в юго-западной части Астраханской области, в дельте Волги на острове, обтекаемом рукавами Бахтемир и Подстепок, у вхождения Бахтемира в Волго-Каспийский канал.

 Уличная сеть

Ул. Волжская, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мичурина, ул. Озерная, ул. Песчаная, ул. Речная
Климат

Умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 
 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 371 человек (174 мужчины и 197 женщин). Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от 509 жителей.

Инфраструктура 
Главные инфраструктурные объекты находятся в селе Оранжереи — центре поселения.

Примечания 

Населённые пункты Икрянинского района